Banniza è sinonimo di: 

 Bănița (Banita o Banniza) – una misura di grano rumena

Banniza è il cognome delle seguenti persone: 

 Johann Peter Banniza von Bazan (1707-1775) – giurista austriaco 
 Joseph Leonhard Banniza von Bazan (1733-1800) – giurista austriaco 
 Ulrike Banniza (* 1966) – avvocato tedesco